Род — первісний бог древніх слов'ян.
 Род — одиниця довжини в англійській системі мір.

Прізвище 
 Род Стюарт (Roderick David Stewart; 10 січня 1945) — британський вокаліст
 Род Лейвер (Rodney George «Rod» Laver, 9 серпня 1938) — австралійський тенісист
 Род Фанні (Rod Fanni; народився 6 грудня 1981) — французький футболіст бенінського походження

Топонім 

 Род — село в Ірландії, графство Оффалі (провінція Ленстер).
 Род-Таун (Road Town) — столиця Британських Віргінських островів, розташована на острові Тортола.
 Род-Айленд (Rhode Island; офіційна назва — «Штат Род-Айленд і плантації Провіденса».) — найменший штат США, на узбережжі Атлантики.

Див. також 
 Рід (значення)